Kiribatisch voetbalelftal (mannen)
 Kiribatisch voetbalelftal (vrouwen)